Dieser Artikel beschreibt die Ergebnisse des Herreneinzels des Internationalen Tennisturniers von Zinnowitz 1961.

Setzliste

Turnierplan

Zeichenerklärung

Ergebnisse 
In der Vorrunde gewann Peter Salecker gegen Claus Fritzsche mit 6:3, 7:9, 1:6, 6:4, 6:4; der Pole Mieczysław Kubaty gegen Hans-Jürgen Luttropp mit 6:2, 6:3, 6:3; Gunnar Wolf gegen den (West-)Berliner Wolfgang Gierke mit 5:7, 6:2, 6:2, 3:6, 6:2 sowie Karl-Heinz Schwink gegen den Ungarn Balasz I mit 5:7, 6:2, 6:2, 6:4.

Quellen 
 Tennis, Organ des Deutschen Tennis-Verbandes im DTSB, 5. Jahrgang, Heft 8, August 1961
 Berliner Zeitung, Ausgaben vom 26. und 27. Juni 1961, online verfügbar unter http://zefys.staatsbibliothek-berlin.de/ddr-presse/ bei der Staatsbibliothek Berlin.

Anmerkungen 

1961
Tennisturnier 1961